Siag Office est un intégré bureautique léger, rapide, et extensible avec le langage de programmation Scheme. C'est un logiciel libre distribué sous la licence GNU GPL.

Caractéristiques techniques

Composants 
Siag Office est divisé en plusieurs modules pouvant interagir entre eux et extensibles avec l'interpréteur SIOD.

Siag 
SIAG est un tableur basé sur l'interface graphique X et le langage Scheme. Son nom est un acronyme qui signifie en anglais « Scheme In A Grid » (littéralement, « Scheme dans une grille »).

Pathetic Writer 
PW est un traitement de texte supportant entre autres le format HTML.

Egon Animator 
Egon Animator est un module d'animation intégré à Siag Office et extensible en Scheme.

XedPlus 
XedPlus est un éditeur de texte basé sur Xed 1.3, un fork de Xedit réalisé par Randolf Werner  (DEC) en 1994, puis modifié et intégré dans Siag Office par Ulric Ericsson en 1997.

Xfiler 
Xfiler est un gestionnaire de fichier également extensible.

Gvu 
Gvu est un module de prévisualisation utilisable par tous les autres composants.

Interface utilisateur 
Les widgets Athena seront remplacés par la bibliothèque neXtaw comme dans  l'ensemble du logiciel.

L'interpréteur Scheme 
Siag Office utilise SIOD mais peut utiliser d'autres interpréteurs comme GNU Guile par exemple.

Notes et références 

Logiciel libre sous licence GPL
Suite bureautique
Éditeur de texte
Logiciel pour Unix
Logiciel pour BSD
Logiciel pour Linux